Collberg ist der Familienname folgender Personen:

 Olle Collberg (* 1993), schwedischer Telemarker
 Sebastian Collberg (* 1994), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Colberg
 Kollberg
 Kolberg